Der Hong Kong Rangers Football Club () ist eine Fußballmannschaft aus Hongkong. Die Mannschaft spielt aktuell in der höchsten Liga, der Hong Kong Premier League. Der Verein ist aufgrund des Sponsorvertrags mit dem Hauptsponsor Biu Chun Watch Hands & Parts Manufacturers Ltd. (BCWH, ) in der HKPL auch als Biu Chun Rangers (BC Rangers, ) in der Liga gelistet. (Stand Oktober 2022)

Namensänderungen

Erfolge 
 Hong Kong First Division: 1970/71
 Hong Kong Second Division: 1964/65, 2011/12
 Hong Kong Third 'A' Division: 1991/92
 Hong Kong Senior Shield: 1965/66, 1970/71, 1974/75, 1994/95
 Hong Kong FA Cup: 1976/77, 1994/95
 Hong Kong Viceroy Cup: 1973/74, 1974/75

Stadion

Heimstadion 

Der Verein hat kein eigenes Heimstadion und trägt seine Heimspiele in der lokalen Sportstätte der Regionalregierung aus. Die Vergabe der Spielstätte als Heimstadion wird seit 2009 jede Spielsaison durch das „Heim-Gast-Nutzungsvergabesystem“ neu vergeben. In der Saison 2022–23 trägt der Verein seine Heimspiele im Hammer Hill Road Sports Ground () im Distrikt von Wong Tai Sin aus. Die Anlage wird vom Leisure and Cultural Services Department, kurz LCDP (), betrieben. Eigentümer der Anlage ist die Hong Kong Government. Es bietet Platz für maximal 2200 Personen. (Stand Oktober 2022)

Koordinaten:

Spieler
Stand: Februar 2021

Trainerchronik 
Stand: Oktober 2022

Weblinks 
 Offizielle Webpräsenz auf Facebook (chinesisch)
 Hong Kong Football Association – Hong Kong Rangers FC (chinesisch, englisch)
 
 
 
 Hong Kong Rangers FC in der Datenbank von globalsportsarchive.com

Einzelnachweise 

Fußballverein aus Hongkong
Gegründet 1958